Luís Álvares de Távora, 5.º Senhor do Mogadouro (c. 1500 -?), foi o 13.º Senhor de Távora
 Luís Álvares de Távora, 6.º Senhor do Mogadouro (? - Alcácer Quibir, 1578), foi o 14.º Senhor de Távora
 Luís Álvares de Távora, 1.º Conde de São João da Pesqueira (c. 1590 -?), foi o 15.º Senhor de Távora
 Luís Álvares de Távora, 1.º Marquês de Távora (1634 -?), foi também 3.º Conde de São João da Pesqueira por herança paterna.
 Luís Álvares de Távora (Vila do Conde, 1643 -?), 4.º Comendador de Santo Apolinário de Vila Verde

Desambiguações de antropônimos